Ве́сна Ратковна Долонц (урождённая Манасиева; родилась 21 июля 1989 года в Москве, СССР) — теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях Россию и Сербию. Победительница восьми турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Биография 

Мать Екатерина — русская, занималась лёгкой атлетикой и лыжами, отец — серб Ратко, играл в футбол. В три года Весна Манасиева увидела по ТВ теннисный матч с участием Линдсей Дэвенпорт и захотела играть; сначала занималась у Ларисы Преображенской, затем перешла к Михаилу Морозову. В мае 2012 года Манасиева получила сербское гражданство и стала выступать за Сербию.

1 октября 2010 года Манасиева вышла замуж за исполнительного директора Федерации тенниса Москвы Арсена Долонца и сменила фамилию.

После череды травм и неудачной попытки возвращения в профессиональный тур Долонц в феврале 2017 года объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (5)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты России
Теннисисты Сербии